Der Begriff Champions Trophy umfasst folgende Wettbewerbe:

Cricket: ICC Champions Trophy, der zweithöchste Pokal im Ein-Tages-Cricket für Nationalmannschaften
Handball: EHF Champions Trophy, der europäische Handball-Superpokal
Hockey: FIH Champions Trophy, der dritthöchste Hockeywettbewerb für Nationalmannschaften 
Gerätturnen: Champions Trophy (Gerätturnen), Vier-Städte Tournee der 8 weltweit besten verfügbaren Gerätturner
Internationales Hochschulsportfest: Champions Trophy (Bucerius Law School), internationales Sportfest für Studenten, veranstaltet von Studenten der Bucerius Law School